Acquabella – nome desueto della frazione di Aiguebelle, nel comune francese di Val-d'Arc
 Acquabella – quartiere di Milano
 Punta dell'Acquabella – riserva naturale del comune di Ortona